Bach är ett tyskt efternamn, som betyder bäck, och som förekommer också i andra delar av världen. För Tyskland uppskattas antalet bärare av namnet till cirka 24000. 
Med ett skandinaviskt uttal blir namnet likljudande med namnen Back och Bakk. I juli 2016 förelåg följande uppgifter om antalet bosatta i Norden med de olika efternamnsnamnformerna:
 Sverige: Bach 206, Back 1590, Bakk 16
 Danmark: Bach 6344, Back 299, Bakk  under 3
 Norge: Bach 494, Back 77, Bakk 335 
 Finland: Bach 26, Back 839, Bakk under 5
I det följande behandlas enbart ord med stavningen Bach. De kan avse:

Tonsättaren Johann Sebastian Bach
 Johann Sebastian Bach (1685–1750), tysk tonsättare, en av de främsta i västvärlden. I det följande förkortat till JSB.

Släkter
 Bach (musikersläkt), tysk släkt med Johann Sebastian Bach som främste representant.

Personer med efternamnet Bach eller med varianter av detta namn
 Anna Magdalena Bach (1701–1760), sångerska, Johann Sebastian Bachs andra hustru
 August Wilhelm Bach (1796–1869), tysk kompositör och organist, inte släkt med JSB
 Barbara Bach (född 1947), amerikansk skådespelare
 Björn Bach (född 1976), tysk kanotist
 Carl Bach (1863–1945), böhmisk cellist, verksam i Sverige
 Carl von Bach (1847–1931), tysk maskiningenjör
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788), tysk tonsättare, son till JSB
 Catherine Bach (född 1954), amerikansk skådespelare
 David Bach (författare), amerikansk kolumnist och författare om privatekonomi 
 Erich von dem Bach-Zelewski (1899–1972), tysk nazist, general i Waffen-SS
 Ernst Bach (1876–1929), tysk dramatiker och skådespelare
 Gottfried Heinrich Bach (1724–1763), klaverspelare, son till JSB
 Heinrich Bach (1905–1984), dansk språkforskare
 Johann Ambrosius Bach (1645–1695), tysk tonsättare, far till JSB
 Johann Christian Bach (1735–1782), tysk-brittisk tonsättare, son till JSB
 Johann Christoph Bach (1642–1703), tysk tonsättare, släkt med JSB
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795), tysk tonsättare och musiker, son till JSB
 Johann Ernst Bach (1722–1777), tysk komponist
 Johann Jacob Bach (1682–1722), tysk-svensk musiker, bror till JSB
 Johann Michael Bach (1648–1694), tysk tonsättare och musiker, släkt med JSB
 Johann Sebastian Bach (1685–1750), tysk tonsättare och organist
 Kent Bach (född 1943), amerikansk filosof
 Knud Bach (1871–1948), dansk politiker
 Laura Bach (född 1979), amerikansk skådespelare
 Louis Bach (1883–1914), fransk fotbollsspelare
 Maria Barbara Bach (1684–1720), Johann Sebastian Bachs första hustru
 Michael Bach (född 1960), amerikansk roddare
 Pamela Bach (född 1963), amerikansk skådespelare
 Richard Bach (född 1936), amerikansk pilot och författare
 Sebastian Bach  (född 1968), kanadensisk sångare, låtskrivare och skådespelare
 Sofia Bach (född 1973), svensk skådespelare och komiker
 Thomas Bach (född 1953), tysk fäktare, ordförande i IOK
 Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784), tysk tonsättare och organist, son till JSB
 Wilhelm Friedrich Ernst Bach (1759–1845), tysk tonsättare och musikpedagog, sonson till JSB

Källor

Tyska efternamn
Danska efternamn